Kellerwald-Edersee ist der Name
 eines Naturparks, siehe Naturpark Kellerwald-Edersee sowie
 eines Nationalparks, siehe Nationalpark Kellerwald-Edersee der ein Teilgebiet des  Naturparks ist.